Бернштейн Михайло Давидович (1911—2002) — український літературознавець.
 Бернштейн Михайло Давидович (1875—1960) — російський і радянський художник і педагог.